Мид-Йелл () — деревня в центральной части острова Йелл в архипелаге Шетландских островов.

География 
Расположена на берегу бухты глубоко врезанной в восточный берег острова.

Экономика 
Автодорога «A968» проходит вблизи деревни и связывает через паромные переправы с островами Анст на севере и с Мейнлендом на юге. Дорога «B9081» ведёт на юг вдоль западного берега острова в деревню Барраво и далее вдоль южного берега в деревню Улста.

Работает пристань у берегов бухты.

Телефонный код деревни — 01957.

Политика и власть 
Полицейский участок в Мид-Йелле обеспечивает охрану правопорядка на острове.

Образование 
В деревне работает средняя школа «Mid Yell Junior High School», 50 учащихся средних классов, 47 начальных классов, 23 в подготовительных классах.

Известные жители 
 Бобби Таллох (1929—1996) — учёный.

Достопримечательности 
 Усадьба «Уиндхаус-Фармхаус» построена в 1884 году. В 1998 году усадьба и окружающие её постройки включены в список архитектурных памятников категории «B».

Примечания 

Йелл (остров)
Порты и гавани Шотландии
Населённые пункты Шетландских островов